Fayez est un nom et un prénom arabe.

Patronyme 

 Ayman Fayez (1991-), escrimeur égyptien ;
 Maher Fayez (1962-), écrivain, compositeur et vocaliste liturgique égyptien ;
 Mohammed Fayez (1989-), footballeur émirati.

Prénom 
Fayez est un prénom notamment porté par :
 Fayez Banihammad (1977-2001), pirate de l'air et terroriste émirati ;
 Fayez el-Sarraj (1960-), architecte, homme d'affaires et homme d'État libyen ;
 Fayez Ghosn (1950-2021), homme d'État libanais ;
 Fayez Tarawneh (1949-), homme politique jordanien.